Ранчо ел Пинар има више значења:

 Ранчо ел Пинар (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Пинар (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику